Cryptovalsa är ett släkte av svampar. Cryptovalsa ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptovalsa